Olaszország
Moio de’ Calvi, település Olaszországban, Lombardia régióban, Bergamo megyében
Moio della Civitella, község Olaszországban, Campania régióban, Salerno megyében